38-й чемпионат мира по академической гребле прошёл 25 — 30 августа 2009 года в польском городе Познань на озере Мальта. На чемпионате было разыграно 22 комплекта наград. Сборная Германии победила в общекомандном зачете, завоевав 8 медалей — четыре золотых, одну серебряную и три бронзовых. Второй стала команда Новой Зеландии (4-0-1), третьей — США (3-3-1), четвёртой — Италии (2-2-1), пятой — Польши (2-1-1).

Общий медальный зачёт

Медалисты

Мужчины

Женщины

Ссылки 
 Официальный сайт чемпионата мира

Примечания 

Чемпионаты мира по академической гребле
Чемпионаты мира в Польше
Август 2009 года
Международные спортивные соревнования в Познани
Академическая гребля в Польше